Šćulac (Barilović), naselje u općini Barilović, Hrvatska
 Motar (Crithmum maritimum), biljka